Stanford-gevangenisexperiment
The Stanford Prison Experiment, een film hierover